est un village japonais situé dans la préfecture de Fukushima.

Géographie

Démographie 
Au , la population de Hinoemata était estimée à .

Climat

Histoire

Économie

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 

Village au Japon